«Тусовщики из супермаркета» или «Лоботрясы» () — комедия, второй фильм из так называемой «Джерсийской трилогии» Кевина Смита. Фильм явно уступал «Клеркам» и оказался коммерчески неудачным.

Сюжет 

Действие фильма происходит в течение одного дня. Молодые ребята Ти Эс и Броди приходят в супермаркет не работать и не купить что-нибудь — они просто тусуются: ссорятся и мирятся со своими подружками, выясняют отношения, обсуждают друг друга и общих знакомых.

Броди — довольно ограниченный парень, постоянно играющий в компьютерные игры и читающий комиксы. Его подружка, Рене, ушла от него как раз из-за этого, а также из-за того, что Броди, боящийся того, что его матери Рене не понравится, заставлял девушку прятаться под кроватью и проникать к нему под покровом ночи, из-за того, что парень никогда не водил её в ресторан и не уделял внимания их отношениям.

Ти Эс — самый нормальный парень. Но он, не подумав, сказал своей знакомой, участвующей в телешоу (аналог «Любви с первого взгляда»), что на экране она будет выглядеть толстой, из-за чего та изморила себя тренировками до смерти. Теперь в шоу участвует его девушка, Брэнди, с которой он должен был лететь во Флоридское подобие Диснейленда. Естественно, Ти Эс разозлился и поссорился с Брэнди. Их ссора была как раз на руку отцу девушки, создателю шоу Джареду Свеннингу. Джаред, лысый, злой и циничный бизнесмен, ненавидел Ти Эса.

Брэнди отправилась готовиться к шоу, а Рене нашла себе нового ухажёра — хитрого и расчётливого Шеннона Хэмилтона, продавца из отдела моды. Шеннон и Броди друг друга ненавидели: Шеннон ненавидел Броди за то, что он в супермаркете ничего не покупает, а только развлекается всеми возможными и невозможными способами, а Броди Шеннона — за то, что он модник, постоянно гонит его прочь и, вдобавок, ещё и девушку увёл.

Ти Эс и Броди встретились в доме последнего и, почитав немного комиксы, решили отправиться в супермаркет и вернуть себе своих подружек. Там Броди и Ти Эс узнают, что съёмки телешоу с участием Брэнди будут проходить в этом же супермаркете, и немедленно решают сорвать программу. Для осуществления плана к ним присоединяются приятели Броди — наркодельцы-неудачники Джей и Молчаливый Боб, такие же любители комиксов, как и сам Броди. Правда, есть одна проблема — злобный охранник Ла Форс.

В ролях 
 Джейсон Ли — Броди Брюс
 Джереми Лондон — Ти Эс
 Шеннен Доэрти — Рене Мозье
 Клэр Форлани — Брэнди Свеннинг
 Бен Аффлек — Шеннон Хэмилтон
 Джой Лорен Адамс — Гвен Тернер
 Джейсон Мьюз — Джей
 Кевин Смит — Молчаливый Боб
 Итан Сапли — Уильям Блэк
 Стэн Ли — в роли самого себя
 Майкл Рукер — Джаред Свеннинг
 Присцилла Барнс — Иванна

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Кевин Смит
 Сценарий: Кевин Смит
 Оператор: Джефри Д. Смит
 Монтаж: Дэвид Кляйн

Технические данные 
 Цветной, звуковой.
 Премьера: США, 20 октября 1995 года.
 Существует версия продолжительностью 123 минуты.

Ссылки 
  

Кинокомедии 1995 года
Фильмы США 1995 года
Бадди-муви США
Кинокомедии США
Стэн Ли в культуре и искусстве